Kazakistan
Distretto di Esil – distretto della Regione di Aqmola
Distretto di Esil – distretto della Regione del Kazakistan Settentrionale